Камфен — бициклический монотерпен.

Свойства 
Бесцветные кристаллы с характерным камфорным запахом. Летуч, хорошо растворим в диэтиловом эфире и бензоле, хуже — в этаноле, не растворим в воде.

С органическими кислотами в присутствии H2SO4 образует изоборниловые эфиры. При действии хромовой смеси (К2Cr2О7 и H2SO4) или перманганата окисляется в камфору. При самоокислении камфен переходит в камфенилон. При гидрировании камфена на платине образуется изокамфан, при гидратации, в зависимости от условий, — камфенгидрат или смесь борнеола и изоборнеола. Действие на камфен хлороводорода приводит к образованию равновесной смеси камфенгидрохлорида, борнилхлорида и изоборнилхлорида с преобладанием последнего.

Нахождение в природе 
Содержится в небольших количествах в скипидарах и хвойных эфирных маслах, откуда его можно выделить ректификацией и вымораживанием; найден также в лавандовом, фенхельном и др. эфирных маслах; в промышленности его получают обычно каталитической изомеризацией пинена.

Получение 
 изомеризацией пиненов в присутствии титанового катализатора (выход 70 %);
 дегидратацией изоборнеола;
 дегидрохлорированием борнил- и изоборнилхлоридов;

Применение 
Камфен широко применяют в промышленности. Является промежуточным продуктом в синтезе камфоры. Хлорированием камфена получают весьма эффективные инсектициды (хлорфен, полихлоркамфен).

Камфен используют для:
 получения камфоры;
 производства инсектицидов, например, полихлоркамфена;
 изготовления теринона — компонента иммерсионного масла для микроскопии;
 производства душистых веществ, например, изоборнилацетата, кедрола, мустерона, санталидола;

Примечания

Литература 
 
 Камфен технический. ГОСТ 15039-76

Терпены и терпеноиды
Алкены
Парфюмерные ингредиенты